Bashir est un nom propre.

Patronyme 

 Amjad Bashir (1952-), homme politique britannique.
 Boraî Bashir (1932-2012), joueur de football international soudanais.
 Fawzi Bashir (1984-), joueur de football omani.
 Halima Bashir (1979-), médecin et auteure soudanaise.
 Hamouda Bashir (1983-), footballeur soudanais.
 Idrees Bashir (1978-), joueur américain de football américain.
 Maria Bashir (1970-), procureure générale de la province d'Hérât en Afghanistan.
 Marie Bashir (1930-), ancienne gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud et chancelière de l'université de Sydney, en Australie
 Martin Bashir (1963-), journaliste britannique.
 Mohamed Ahmed Bashir (1987-), footballeur international soudanais.
 Muhammad Bashir (1935-2001), lutteur pakistanais.
 Salah Bashir  (1966-), homme politique jordanien.

Prénom

Personnage fictif 
 Julian Subatoï Bashir, personnage fictif de l'univers de Star Trek.

Voir aussi